Green Haven bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Green Haven (Maryland)
 Green Haven (Michigan)
 Green Haven (New York)

Weiteres:
 Green Haven Correctional Facility, Hochsicherheitsgefängnis in New York